Carousel névvel a következő cikkek találhatók:

 Carousel (Leila K-album), a svéd származású eurodance énekesnő Leila K első önálló stúdióalbuma,
 Carousel (együttes), lett együttes.